Sinal Verde pode se referir a:

Música 
Sinal Verde foi uma banda brasileira de rock cristão, caracterizada por ser uma das primeiras do gênero no Brasil.

Projetos 
Sinal Verde é uma forma de aprovação para continuar um projeto.